Midi – dal francese "mezzogiorno", territori meridionali della Francia
 MIDI – acronimo di Musical Instrument Digital Interface

da:Middag
simple:Afternoon
sv:Middag